Lawrence kan som auktorsförkortning betyda:

 George Newbold Lawrence
 John F. Lawrence
 Margaret Elizabeth Lawrence
 Reginald Frederick Lawrence

Robotskapade auktorsförkortningar